Buckhorn Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Buckhorn Hill (Arizona)
 Buckhorn Hill (Washington)